Il doppio del torneo di tennis Croatia Open Umag 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Diego Pérez e Francisco Roig che hanno battuto in finale Karol Kučera e Paul Wekesa 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (semifinali)
 Libor Pimek /  Jack Waite (primo turno)

 Cristian Brandi /  Federico Mordegan (quarti di finale)
 Diego Pérez /  Francisco Roig (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 1994
ATP Tour 1994